La Folie peut faire référence à

Toponyme

Belgique 

 La Folie, hameau de la commune de Martelange en province de Luxembourg.

France 

 La Folie, commune du Calvados.
 La Folie, ancienne commune de la Haute-Marne.
 La Folie-Couvrechef, quartier de la ville de Caen (Calvados).
 La Folie-Méricourt, quartier parisien.
 Rue de la Folie-Regnault, voie du  de Paris.
 La Folie-Nanterre lieu-dit puis quartier de Nanterre qui a donné naissance à :
 La Folie – Complexe universitaire, ancien nom de la gare de Nanterre-Université ;
 Gare de Nanterre-La Folie.

Voir aussi
 Fains-la-Folie, commune française d'Eure-et-Loir.
 Forêt-la-Folie, commune française de l'Eure.

Peinture
 La Folie  est un tableau du peintre polonais Władysław Podkowiński datant de 1893.

Musique 
 La Folie est un album du groupe The Stranglers.

Homonymie de titre